Bullenberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Bullenberg (Sommerschenburger Höhen) (209,9 m), in den Sommerschenburger Höhen bei Ausleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Großer Bullenberg (170,3 m), in der Druxberger Hügelkette bei Druxberge (Eilsleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Kleiner Bullenberg (164,1 m), in der Druxberger Hügelkette bei Druxberge (Eilsleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bullenberg (Mühl Rosin) (69,5 m), nahe Mühl Rosin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Bullenberg (Hamfelde) (66,5 m), in der Hahnheide nahe Hamfelde, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Bullenberg (Westerberg) (56 m), im Höhenzug Westerberg bei Nindorf (Lamstedt), Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Bullenberg (Rosow) (44 m), auf der Gemarkung von Rosow, Gemeinde Mescherin, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Wohnplätze:
 Bullenberg (Bad Belzig), Wohnplatz der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Bullenberg, deutscher Name von Przybyradz (Bullenberg) in Rusinowo (Świdwin), Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Bullenberger Bach